Безіменна — річка  в Україні, у Барському  районі  Вінницької області, права притока  Шевчички (Розсохувата)(басейн Південного  Бугу).

Опис 
Довжина річки 5 км. Формується з багатьох безіменних струмків та водойм.

Розташування 
Бере  початок у Комарівці. Тече переважно на південний схід і на північному заході від Іванівців впадає у річку Шевчичку, праву притоку Рову.

Джерела 
 Гавриков Ю.С. Реєстр річок Вінницької області. — Вінниця: Басейнове управління водними ресурсами річки Південний Буг, 2010. — 117 с.

Малі річки України
Річки Вінницької області
Річки Барського району
Статті про річки Вінницької області без зображення в картці
Річки України без назви